Че́йні () — прізвище шотландського походження. Відомі носії:

 Грехем Чейні (; 1969) — австралійський боксер, олімпійський медаліст (1988).
 Джон Гріффіт Чейні (; 1876–1916) — справжнє ім'я американського письменника Джека Лондона.
 Дік Чейні (; 1941) — 46-й вице-президент США (2001–2009).
 Дон Чейні (; 1946) — американський баскетболіст і тренер.
 Дороті Чейні (; 1916–2014) — американська тенісистка.
 Ліз Чейні (; 1966) — американський юрист.
 Лінн Чейні (; 1941) — дружина колишнього віце-президента США Діка Чейні, друга леді Сполучених Штатів (2001–2009).
 Лон Чейні (; 1883–1930) — американський актор німого кіно.
 Лон Чейні (молодший) (; 1906–1973) — американський актор.
 Мері Чейні (; 1969) — американська ЛГБТ-активістка та письменниця.

Топонім

Чейні — переписна місцевість в США.

Див. також 
 Кінець місіс Чейні (фільм, 1929)
 Кінець місіс Чейні (фільм, 1937)

Шотландські прізвища